Premier Liha w piłce nożnej 2020/21 – 29. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych ukraińskiej klubowej piłki nożnej, organizowanych przez UFPL. Sezon rozpoczął się 21 sierpnia 2020, a zakończył się 9 maja 2021. Z powodu koronawirusa mecze rozgrywane bez widzów. Tytuł mistrzowski po 23 kolejkach zdobył , świętując 16. mistrzostwo Ukrainy w historii. Puchar Ukrainy 13 maja 2021 zdobyło , wygrywając 1:0 (0:0 w czasie podstawowym) z Zorią Ługańsk na Stadionie Miejskim w Tarnopolu. Do Pierwszej ligi spadł: . Tytuł króla strzelców uzyskał piłkarz Worskły Władysław Kułacz, który strzelił 15 goli.

Drużyny

Stadiony

Prezydenci, trenerzy, kapitanowie i sponsorzy 

Uwagi:
 Jako sponsora technicznego należy rozumieć przedsiębiorstwo, które dostarcza danemu klubowi stroje i sprzęt niezbędny do gry
 Jako sponsora strategicznego należy rozumieć przedsiębiorstwo, które reklamuje się na klatce piersiowej koszulki meczowej

Tabela

Wyniki 
Drużyny grają ze sobą dwa razy u siebie i na wyjeździe.

Miejsca po danych kolejkach

Liderzy kolejek

Najlepsi strzelcy 
Ostatnia aktualizacja: 10 maja 2021

Skład mistrzów

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Rozgrywki na oficjalnej stronie Premier-lihi 
 Mistrzostwa Ukrainy na oficjalnej stronie UAF 
 
 Ukraiński Futbol od Dmitrija Troszczija 
 Premier-liha w bazie Ukraiński Futbol 
 
 Statystyki na RSSSF 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Ukrainie
2020 w piłce nożnej
2021 w piłce nożnej
2020 na Ukrainie
2021 na Ukrainie